Janie Jones (zanger), echte naam Marion Mitchell.
Janie Jones (lied), een lied van The Clash.
Janie Jones (film), een Amerikaanse jeugdfilm